Bir (plaats), een plaats in Noord-India, waar veel Tibetaanse vluchtelingen werden gehuisvest
Bir (rivier), een rivier in Rusland, zijrivier van de Belaja
 Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst
BIR, een afkorting voor "Broek in reet", een practical joke
Bir (naam), een persoon van mythische klasse; koosnaam ook wel eens vervangen door Botje